Didier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dominique A. Didier
 Robert Didier